Йонсан (영산, 용산 или 연산) — корейский топоним.

 Йонсанган (영산강) — река в Южной Корее, одна из четырёх крупнейших рек страны
 Йонсан (영산) — поселение в Южной Корее, самая почитаемая святыня вон-буддизма
 Йонсан-гу (용산구) — административный округ Сеула
 Йонсан (용산역) — станция Сеульского метро
 Йонсан (연산역)— станция Пусанского метро
 Йонсан-дон (연산동) — район Пусана, известный найденными там древними курганами
 Йонсанмён (영산면) — мён в уезде Чханнён, где произошла Битва за Йонсан
 Йонсан-дон — один из 9 округов района Йонджегу в Пусане
 Йонсандэ (영산대역, «Университет Йонсан») — станция Пусанского метро
 Синёнъсан (신용산역, «Новый Йонсан») — станция Сеульского метро

См. также 
 Йонсанский университет изучения медитации (영산선학대학교) — университет вон-буддизма
 Ёнсан-гун (연산군) — 10-й ван корейского государства Чосон
 Принц Ёнсан (연산군) — южнокорейский фильм